Lula Gómez puede referirse a:
 Lula Gómez, periodista española y defensora de los derechos de las mujeres.
 Lula Gómez,  realizadora y animadora de stop motion argentina conocida por su webserie feminista Eres una caca.